Мелина Шух (Melina Schuh; род. 14 апреля 1980, Бад-Пирмонт, Германия) — немецкий биохимик. Доктор философии, член EMBO (2016). C 2016 года директор лаборатории мейоза . Её лаборатория разработала метод Trim-Away.

Окончила с отличием Байройтский университет, где в 1999—2004 гг. изучала биохимию.

В EMBL и Гейдельбергском университете, где занималась для этого в 2004—2008 гг. у , получила степень доктора философии Summa cum laude.

В 2008—2015 гг. сотрудница  (Кембридж, Англия). Изучает процесс мейоза у млекопитающих. С 2013 года член . С 2014 года входит в редакционно-консультативный совет .

Автор работ в Cell, Science, Nature.

Награды и отличия 
 EMBO Young Investigator Award (2012)
 ERC Starting Grant (2013)
  Research Prize (2014)
  Early Career Award (2014)
 EMBL Alumni John Kendrew Young Scientist Award (2015)
  Innovation Prize (2016)
  (2018, совместно с Marek Bassler)
 , Biochemical Society (2019)
 Премия имени Лейбница DFG (2019)

Примечания

Ссылки 
 Curriculum Vitae | Max Planck Institute for Biophysical Chemistry 

женщины-биологи
члены EMBO
доктора философии
Лауреаты премии имени Лейбница
Награждённые золотой медалью EMBO